Arns:
 Arns Herred, et herred i det gamle hertugdømme Slesvig vest for Slesvig by

 Gabriel Arns ∞ Helena Steiner
 Paulo Evaristo Arns (1921, Forquilhinha  2016, São Paulo)
 Zilda Arns (Neumann) (1934, Forquilhinha  2010, Porto Príncipe), en brasiliansk børnelæge og sundhedsarbejder

Se også 
 Arens
 Arendt, Arndt
 Arntzen